Дзаннони, иногда неточно Заннони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Дзаннони, Антонио (1833—1910) — итальянский инженер, архитектор, археолог.
 Дзаннони, Артур (род. 1942) — американский теолог.
 Дзаннони, Джованни Баттиста (1744—1832) — итальянский археолог.
 Дзаннони, Фермо (1862—1896) — итальянский шахматист, двукратный неофициальный чемпион Италии.

 Заннони, Амилькар (1922—2009) — французский скульптор итальянского происхождения, создававший скульптуры из стали.

 Рицци-Дзаннони, Джованни Антонио (1736—1814) — итальянский картограф и географ.